Dorottya Faluvégi (1998-) handballeuse internationale hongroise.
 Rudolf Faluvégi (1994-) un handballeur international hongrois.